Az 1948-as férfi röplabda-Európa-bajnokság volt a röplabdázás történetének első férfi Európa-bajnoksága. A tornának Olaszország fővárosa, Róma adott otthont 1948. szeptember 24. és szeptember 26. között. Hat csapat vett részt, az Eb-t Csehszlovákia nyerte.

Lebonyolítás 
A hat csapatot körmérkőzéseket játszott egymással, a csoport végeredménye lett egyben a torna végeredménye is.

Csoportkör

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1949-es női röplabda-Európa-bajnokság

Röplabda
Férfi röplabda-Európa-bajnokság